Balâtre, section de la commune belge de Jemeppe-sur-Sambre
 Balâtre, commune française du département de la Somme